Балчешти има више значења:

 Балчешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Балчешти (Белиш), насеље у округу Клуж у Румунији
 Балчешти (Капушу Маре), насеље у округу Клуж у Румунији
 Балчешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Балчешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији